Pittersdorf ist der Ortsname von

 Pittersdorf (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pittersdorf (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Pittersdorf (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern